Das Herreneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1932 war ein Tenniswettbewerb in Ottawa.

Ergebnisse 
Bis zum Achtelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze, ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Quelle 
 The Ottawa Journal, Ausgaben vom 23–29. Juli 1932 und The Daily Colonist, Ausgaben vom 30. und 31. Juli 1932

Anmerkungen 

Tennisturnier in Ottawa
Tennisturnier 1932